Die Wannseekonferenz (siehe auch Wannseekonferenz) steht für:

 Die Wannseekonferenz (1984), ein deutscher Fernsehfilm
 Die Wannseekonferenz (2001), ein amerikanisch-britisches Filmdrama
 Die Wannseekonferenz (2022), ein deutscher Fernsehfilm von Matti Geschonneck